Lomariopsidaceae – rodzina paproci z rzędu paprotkowców (Polypodiales). Obejmuje 4 rodzaje z ok. 70 gatunkami (dwa rodzaje bywają łączone – Thysanosoria zaliczany jest do Lomariopsis). Są to okazałe paprocie naziemne, wspinające się po skałach i na drzewa oraz epifityczne (w przypadku Lomariopsis osiągające ponad 15 m wysokości). Rozprzestrzenione są szeroko w strefie tropikalnej, przy czym najbardziej zróżnicowane są w Afryce, Azji i Oceanii. W polskiej florze brak przedstawicieli tej rodziny.

Paprocie te bywają uprawiane. Gametofity z gatunku Lomariopsis lineata wykorzystywane są do ozdoby akwariów słodkowodnych, zwykle pod nazwą „Susswassertang” lub „Subwassertang”. W tej fazie wzrostu przypominają wątrobowce i jako takie bywają opisywane.

Morfologia 

 Sporofit Kłącze tęgie, podnoszące się lub wspinające, zróżnicowane na część „brzuszną”, z której wyrastają korzenie, oraz „grzbietową” z kilkoma rzędami liści. Przynajmniej w szczytowej części kłącze pokryte jest licznymi łuskami. Liście okazałe, niezróżnicowane lub zróżnicowane na asymilacyjne i odmienne zarodnionośne. Ogonek pokryty gęsto łuskami, przynajmniej u nasady, zwykle czarnymi, lancetowatymi lub równowąskimi. Blaszka podzielona pojedynczo, nieparzyście pierzasto (tylko u Dracoglossum liście pojedyncze z wyciągniętym wierzchołkiem). Listki boczne na liściach asymilacyjnych lancetowate do równowąskich, całobrzegie do karbowanych, z żyłkami przewodzącymi wolnymi lub połączonymi siateczkowato. Listki płodne – noszące zarodnie – równowąskie. Kupki zarodni ułożone są w 1 do 4 rzędów wzdłuż osi listków, są drobne, okrągłe, z zawijką okrągłą do nerkowatej, czasem okryte brzegiem listka.
 Gametofit Zielony, nagi lub owłosiony, sercowatego kształtu lub taśmowaty.

Systematyka 
W systemie Smitha i in. (2006) rodzina w rzędzie paprotkowców (Polypodiales), tak samo jest w systemie PPG I (2016), przy czym w tym ujęciu wyodrębniono z niej
rodzaj nefrolepis w osobną rodzinę Nephrolepidaceae. Rodzina wraz z Nephrolepidaceae tworzy grupę siostrzaną w stosunku do kladu obejmującego rodziny Tectariaceae, Oleandraceae, dawaliowatych i paprotkowatych. Znajduje się w podrzędzie Aspleniineae H.Schneid. & C.J.Rothf. 2016 odpowiadającemu kladowi „eupolypods I” w systemie Smitha i in. (2006). W systemach szeroko ujmujących rodzinę paprotkowatych Polypodiaceae – jest do nich włączana w randze podrodziny Lomariopsidoideae.

W przeszłości do grupy tej zaliczane były rodzaje Bolbitis, Elaphoglossum, Lomagramma i Teratophyllum, tworzące we współczesnych systemach podrodzinę Elaphoglossoideae w obrębie rodziny nerecznicowatych Dryopteridaceae. Z kolei Dracoglossum tu zaliczany z powodu bliskiego pokrewieństwa z Lomariopsis wcześniej sytuowany był w Tectariaceae.

 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

 Wykaz rodzajów
 Cyclopeltis J.Sm., Bot. Mag. 72: 36. 1846
 Dracoglossum Christenh., Thaiszia 17(1–2): 3–5. 2007
 Lomariopsis Fee, Mem. Foug., 2. Hist. Acrostich.:10. 1845.
 Thysanosoria A.Gepp, Fl. Arfak Mts. (Gibbs): 193–194, pl.4. 1917

Przypisy 

Paprotkowce